ISO 3166-2:CI — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Республике Кот-д’Ивуар. Стандарт охватывает 19 областей Кот-д’Ивуара. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1, для Кот-д’Ивуара — CI и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды областей являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CI, присвоенного Кот-д’Ивуару в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Кот-д’Ивуара 
Геокоды 19 областей административно-территориального деления  Кот-д’Ивуара.

Геокоды пограничных Кот-д’Ивуару государств 
 Либерия — ISO 3166-2:LR (на западе),
 Гвинея — ISO 3166-2:GN (на западе),
 Мали — ISO 3166-2:ML (на севере),
 Буркина-Фасо — ISO 3166-2:BF (на севере),
 Гана — ISO 3166-2:GH (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Кот-д’Ивуара

Ссылки 
 Геокоды Кот-д’Ивуара 

2:CI